Chilly kan syfta på:
 Chilly, Ardennes
 Chilly, Haute-Savoie
 Chilly, Somme

Personer
 Chilly (artist) – artisten Kent Westerberg